Port Vincent puede referirse a:
 Port Vincent, una villa ubicada en la parroquia de Livingston en el estado estadounidense de Luisiana;
 Port Vincent, una pequeña ciudad en la costa este de la península de Yorke en Australia Meridional.